In der Liste der Marmore sind nur Marmore im petrografischen Sinne (einschließlich Silikatmarmore und Silikatgranatmarmore) verzeichnet, nicht aber Kalksteine, Kalkbrekzien, Dolomite, Travertine und sogenannte Onyxmarmore. Demzufolge werden manche und hier nicht verzeichnete Naturwerksteinsorten seit langer Zeit ebenso als „Marmor“ bezeichnet, obwohl sie das nach geowissenschaftlichen Kriterien nicht sind. Die nachfolgende Tabelle bietet eine Auswahl, um die Vorstellung über die Vielfalt in Farbe und Struktur sowie die geographische Verbreitung zu vertiefen. Von jeder abgebildeten Sorte gibt es farblich-strukturelle Abweichungen, die gering oder erheblich sein können. Eine umfassende Darstellung aller Schwankungen ist hier nicht möglich.

Technischer Hinweis: Weiße Marmore sind auf dem Bildschirm schwierig darstellbar –, besonders unter der Bedingung, dass für die Betrachter noch Kristall- und andere Feinstrukturen sichtbar bleiben. Aus diesem Grund gibt es bei betreffenden Bildern oft eine leichte graublaue Farbtendenz.

Europa

Afrika

Asien

Nordamerika und Karibik

Südamerika

Siehe auch 
 Liste chinesischer Marmore

Weblinks 
 List of decorative stones (englisch)
 Museo Civico del Marmo Carrara. (italienisch); in Carrara
 Muséum et Musée du marbre. (französisch); in Bagnères-de-Bigorre
 Musée du Marbre et de la Pierre Bleue à Bellignies. (französisch); in Bellignies
 Le Musée du Marbre. (englisch, französisch, niederländisch); in Rance

Einzelnachweise 

Marmore
!